Col termine Libri eretici si intendono:
 in senso proprio, gli scritti giudicati come eretici dalla Chiesa cristiana, in particolare dalla Chiesa cattolica fra i quali:
 alcuni vangeli apocrifi dei primi secoli cristiani
versioni della Bibbia volgari non autorizzate del II millennio
 Alcuni libri inclusi nell'Indice dei libri proibiti (sebbene non tutti i libri dell'Indice contengano vere e proprie eresie)

 in senso lato, gli scritti giudicati come in disaccordo con le verità generalmente accettate come autorevoli all'interno di un sistema religioso o politico.